3 miejscowości w Polsce, wszystkie w województwie mazowieckim, w powiecie nowodworskim, w gminie Czosnów:
 Kazuń Nowy
 Kazuń Polski
 Kazuń-Bielany